Нови́нки — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новинки — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Новинки — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Новинки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Новинки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Новинки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Новинки — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Новинки — деревня в Клецком районе Минской области.
 Новинки — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Новинки — посёлок в Минском районе Минской области.
 Новинки — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Новинки — деревня в Солигорский район Минской области.

Россия

Архангельская область 
 Новинки — деревня в Приводинском городском поселении Котласского района.
 Новинки — деревня в Шипицынском городском поселении Котласского района.
 Новинки — деревня в Красноборском районе.
 Новинки — деревня в Приморском районе.
 Новинки — деревня в Копачёвском сельском поселении Холмогорского района.
 Новинки — деревня в Матигорском сельском поселении Холмогорского района.

Владимирская область 
 Новинки — деревня на берегу реки Малый Киржач в Андреевском сельском поселении Александровского района.
 Новинки — деревня на берегу реки Серая в Андреевском сельском поселении Александровского района.
 Новинки — деревня в Киржачском районе.
 Новинки — деревня в Ковровском районе.
 Новинки — деревня в Петушинском районе.

Вологодская область 
 Новинки — посёлок в Вытегорском районе.
 Новинки — деревня в Устюженском районе.

Ивановская область 
 Новинки — деревня в Савинском районе.
 Новинки — деревня в Фурмановском районе.

Калининградская область 
 Новинки — посёлок в Краснознаменском городском округе.

Костромская область 
 Новинки — деревня в Буйском районе.
 Новинки — деревня в Костромском районе.
 Новинки — деревня в Островском районе.

Курская область 
 Новинки — посёлок в Дмитриевском районе.

Москва 
 Новинки — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы в 1960 году (Южный административный округ).
 Новинки — деревня в Новомосковском административном округе.

Московская область 
 Новинки — деревня в Волоколамском районе.
 Новинки — деревня в Дмитровском районе.
 Новинки — деревня в Истринском районе.
 Новинки — деревня в Клинском районе.
 Новинки — деревня в Можайском районе.
 Новинки — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Новинки — деревня в городском поселении Поварово Солнечногорского района.
 Новинки — деревня в сельском поселении Кривцовское Солнечногорского района.

Нижегородская область 
 Новинки — посёлок в составе города Нижний Новгород.
 Новинки — посёлок в Арзамасском районе.
 Новинки — деревня в Богородском районе.
 Новинки — деревня в Вачском районе.
 Новинки — посёлок в Воротынском районе.
 Новинки — посёлок в Лысковском районе.
 Новинки — деревня в Сосновском районе.
 Новинки — село в городском округе город Чкаловск.

Новгородская область 
 Новинки — деревня в Старорусском районе.

Псковская область 
 Новинки — деревня в Борковской волости Великолукского района.
 Новинки — деревня в Пореченской волости Великолукского района.

Рязанская область 
 Новинки — деревня в Ермишинском районе.
 Новинки — деревня в Клепиковском районе.

Самарская область 
 Новинки — село в Волжском районе.

Тверская область 
 Новинки — деревня в Заволжском сельском поселении Калининского района.
 Новинки — деревня в Калязинском районе.
 Новинки — бывшая деревня на территории Конаковского района.

Тульская область 
 Новинки — деревня в Алексинском районе.

Ярославская область 
 Новинки — деревня в Борисоглебском районе.
 Новинки — деревня в Любимском районе.
 Новинки — деревня в Мышкинском районе.
 Новинки — деревня в Некоузском районе.
 Новинки — деревня в Пошехонском районе.
 Новинки — деревня в Рыбинском районе.
 Новинки — деревня в Головинском сельском поселении Угличского района.
 Новинки — деревня в Слободском сельском поселении Угличского района.

Другое 
 Новинки — микрорайон Минска.
 Новинки — улица в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы.
 Новинки —  усадьба деревни Новинки-Бегичево Серпуховского района.

См. также 
 Новинка
 Новинки-Бегичево — деревня в Серпуховском районе Московской области России.